Lista orașelor după mărime din Djibouti

Orașe

Vezi și 
 Lista listelor de orașe după țară

Legături externe 
 Site Officiel de la Republique de Djibouti
 Hartă administrativă  (PDF-Datei; 189 kB)
 World Gazetteer - Info Nr. locuitori

Djibouti